Jardim Pacaembu é um bairro localizado na zona norte de Londrina .

Principais Vias

 Av. Curitiba
 Av. Lúcia Helena Gonçalves Viana
 Av. Roberto Siqueira de Toledo
 Av.  Sylvio Barros
 Av. Ver. Rafael Lamastra
 R.  Antônio Mano
 R. da Águia Imperial
 R.  Deoclécio José da Rosa

Subdivisões

 Conjunto Habitacional Farid Libos
 Conjunto Milton Gavetti
 Conjunto Habitacional Novo Amparo
 Jardim Felicidade
 Jardim Lago Norte
 Jardim Luiz Meneghel
 Jardim Moema
 Jardim Pacaembu I
 Jardim Pacaembu II
 Jardim Portal de Itamaracá
 Jardim Progresso
 Jardim Roma
 Jardim Tropical
 Jardim Tropical C
 Jardim Tropical D
 Portal Norte
 Residencial Garden Park Residence

Pacaembu